Романцо́в — русская фамилия. Известные носители:

 
 Романцов, Анатолий Владимирович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Романцов, Евгений Дмитриевич (1911—1963) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Романцов, Иван Данилович (1903—1978) — советский военный деятель.
 Романцов, Николай Михайлович (род. 1930) — бригадир проходческой бригады шахтоуправления «Юбилейное» комбината «Южкузбассуголь», Герой Социалистического Труда.

См. также